Плуэзе́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пемполь. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22214.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 120 км северо-западнее Ренна, в 31 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Коммуна расположена на берегу залива Сен-Мало.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 3 210 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1912 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1211 были экономически активными, 701 — неактивными (показатель активности — 63,3 %, в 1999 году было 58,2 %). Из 1211 активных работали 1100 человек (584 мужчины и 516 женщин), безработных было 111 (52 мужчины и 59 женщин). Среди 701 неактивных 157 человек были учениками или студентами, 350 — пенсионерами, 194 были неактивными по другим причинам.

Культура 
С 1997 года в деревне Плуэзек ежегодно проводится международная встреча эсперантистов.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор